Horaella är ett släkte av hjuldjur. Horaella ingår i familjen Trochosphaeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Horaella